Teichmühle steht für:

 Teichmühle (Arzberg), Ortsteil der Stadt Arzberg, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Teichmühle (Bad Frankenhausen), Anwesen in Bad Frankenhausen, Kyffhäuserkreis, Thüringen
 Teichmühle (Steinwiesen), Ortsteil des Marktes Steinwiesen, Landkreis Kronach, Bayern
 Teichmühle (Wernigerode), Kulturdenkmal in Wernigerode, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Teichmühle (Gemeinde Sigleß), Ortslage in der Gemeinde Sigleß, Bezirk Mattersburg, Burgenland
 Teichmühle (Gemeinde Mariazell), Ortsteil der Gemeinde Mariazell, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
Siehe auch:
 Ausflugsort zur Teichmühle